28th Street – stazione della metropolitana di New York della linea BMT Broadway
 28th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 28th Street – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Lexington Avenue